Margarita de Austria (en alemán, Margarete von Österreich; Graz, 25 de diciembre de 1584-San Lorenzo de El Escorial, 3 de octubre de 1611) fue reina consorte de España y de Portugal (1599-1611) por ser esposa del rey Felipe III.

Biografía 

Margarita de Austria, archiduquesa de Austria desde su nacimiento, fue hija del duque Carlos II de Estiria (1540-1590), hijo del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, y de María Ana de Baviera (1551-1608). Margarita de Austria contrajo matrimonio por poderes en 1599 con su primo segundo, el rey Felipe III, en Ferrara por el papa Clemente VIII. Se celebró la doble boda entre ella y Felipe III, y la infanta Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto de Austria. El enlace fue confirmado en Madrid.

El matrimonio entre los reyes desarrolló un vínculo estrecho que se afianzó más aún con el nacimiento de su primogénito varón en 1605. El cariño de su esposo le valió ser una de las figuras influyentes en la corte de Felipe III.

Como muchas mujeres de la Casa de Habsburgo, la reina Margarita era considerada una hábil política. Era una gran protectora y mecenas de las artes, además de una ferviente católica.

Junto con la emperatriz María, viuda del emperador Maximiliano II y abuela del rey, y la hija de esta, Margarita, formaron un círculo de mujeres influyentes en torno al rey. Le recordaron al rey el estatus de España dentro de la Europa católica, manteniendo el espíritu de la Contrarreforma que inició Carlos I y su alianza con la rama imperial de la familia. Gracias a su intervención, por ejemplo, apoyo militarmente a Fernando II.

La reina Margarita de Austria se opuso a los abusos e influencia del duque de Lerma, valido de su esposo, sobre los asuntos de gobierno. Este, en un primer momento, logró que la reina perdiese influencia en la corte, pero Margarita de Austria, con ayuda del confesor real, el fraile Luis de Aliaga, consiguió que se iniciara una investigación que dejó al descubierto el entramado de corrupción que rodeaba al duque de Lerma y sus colaboradores. Algunos de estos, como Rodrigo Calderón, fueron declarados culpables. El duque de Lerma logró quedar absuelto, aunque tuvo que abandonar la vida pública en 1618. La reina Margarita, promotora de este proceso, no pudo ver la caída del valido porque había fallecido siete años antes a consecuencia de las complicaciones que sufrió durante su último parto.

En 1611 fundó el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, encargando personalmente su diseño al fraile Alberto de la Madre de Dios, reconocido actualmente como uno de los grandes arquitectos del barroco español.

Fue la abuela materna del rey Luis XIV de Francia y del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, ambos enemigos irreconciliables.

Descendencia 
La reina Margarita y Felipe III tuvieron ocho hijos: 

 Ana María Mauricia (22 de septiembre de 1601-20 de enero de 1666), reina consorte de Francia, esposa de Luis XIII.
María (1 de febrero de 1603-1 de marzo de 1603).
 Felipe (8 de abril de 1605-17 de septiembre de 1665), futuro Felipe IV.
 María Ana (18 de agosto de 1606-13 de mayo de 1646), emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, esposa de Fernando III.
 Carlos (15 de septiembre de 1607-30 de julio de 1632), soltero.
 Fernando (16 de mayo de 1609 -9 de noviembre de 1641), conocido como el Cardenal-Infante.
Margarita (24 de mayo de 1610-11 de marzo de 1617), muerta a la edad de 7 años.
Alfonso (22 de septiembre de 1611-16 de septiembre de 1612).

Ancestros

Enlaces externos 
 
Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Margarita de Austria

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Reinas consortes de España del siglo XVI
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Fallecidas por parto
Nacidos en Graz
Reinas consortes de España del siglo XVII